São Jorge (port.: St. Georg) steht für
São Jorge (Insel) der Azoren mit Flughafen São Jorge
São Jorge (Film), ein portugiesischer Film von Marco Martins

São Jorge ist der Ortsname von

Brasilien
 São Jorge do Ivaí (Paraná)
 São Jorge d’Oeste (Paraná)
 São Jorge do Patrocínio (Paraná)
 São Jorge (Rio Grande do Sul)
Kap Verde

 São Jorge (Kap Verde)

Portugal
 São Jorge de Arroios bei Lissabon
 São Jorge de Selho
 São Jorge (Arcos de Valdevez)
 São Jorge (Santana), Madeira

Weiteres
 Castelo de São Jorge, Festung in Lissabon 
 Cinema São Jorge, Kino in Lissabon
 Fort São Jorge da Mina, Festung in Ghana